Dolatshahi (; übliche englische Transkription: Dowlatsahi) bezeichnet:

 Dolatschahi (Chorramabad), ein Dorf im Landkreis Chorramabad, Lorestan, Iran

 Dolatschahi (Familie), die Nachkommen des Prinzen Mohammad Ali Mirza Dolatschah (دولتشاه القاجاري ,1821-1789), darunter:
 Esmat Dowlatschahi (1904–1995), vierte Ehefrau von Reza Schah Pahlavi
 Mehrangiz Dolatshahi (1919–2008), iranische Politikerin und Frauenrechtlerin
 Sahar Dolatshahi (* 1979), iranische Schauspielerin